Aleksandrs Andrejevs – connu chez les anglophones sous cette graphie : Alex Andreyev – (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur 
Joueur originaire de Lettonie ayant joué son hockey junior au Canada. Il fut aussi l'un des rares lettons à être repêché par un club de la Ligue nationale de hockey. Il ne parvint toutefois pas à atteindre la LNH. Il joua dans l'ECHL et dans la United Hockey League durant six saisons.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Essamka Ogre ||Latvian U18 League ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Red Wings de Weyburn ||SJHL ||13 ||0 ||1 ||1 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||23 ||0 ||1 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||60 ||11 ||11 ||22 ||80 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1999-2000 ||Icemen de B.C. ||UHL ||21 ||1 ||3 ||4 ||80 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1999-2000 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||21 ||1 ||2 ||3 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Icemen de B.C. ||UHL ||66 ||0 ||9 ||9 ||146 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Icemen de B.C. ||UHL ||28 ||2 ||3 ||5 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Generals de Greensboro ||ECHL ||43 ||0 ||5 ||5 ||132 ||7 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2003-2004 ||Generals de Greensboro ||ECHL ||51 ||1 ||3 ||4 ||164 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||24 ||0 ||2 ||2 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-

|115||2||10||12||339||7||0||0||0||5

|139||3||17||20||361||6||0||0||0||4

|83||11||12||23||119||5||0||0||0||4

Notes et références 

Naissance en avril 1979
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Icemen de Binghamton
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Défenseur de hockey sur glace